Фирса́новка:

 Фирсановка — микрорайон города Химки Московской области, до 2004 года посёлок в Химкинском районе.
 Фирсановка — прежнее название остановочного пункта Фирсановская.